Албания дебютира на Евровизия през 2004 г. и участва без прекъсване оттогава.

Участия

Гласуване 
Албания е дала най-много точки на:

Албания е получила най-много точки от:

Държави в ПК Евровизия
Евровизия